Teatro Principal hace referencia a varios artículos:

Edificios

En Cuba
 Teatro Principal (Sancti Spíritus)
 Teatro Principal (Ciego de Ávila)
 Teatro Principal (Camagüey)

En España
 Teatro Principal (Alicante)
 Teatro Principal (Barcelona)
 Teatro Principal (Burgos)
 Teatro Principal (Palma de Mallorca)
 Teatro Principal (Reinosa)
 Teatro Principal (Santander)
 Teatro Principal (Torrelavega)
 Teatro Principal (Valencia)
 Teatro Principal (Vitoria)
 Teatro Principal (Zamora)
 Teatro Principal (Zaragoza)
 Teatro Principal (Inca)
 Teatro Principal (Mahón)
 Teatro Principal (San Sebastián)
 Teatro Principal (Puerto Real)
 Teatro Principal (Alcoy)

En México
 Teatro Principal (Ciudad de México)
 Teatro Principal (Puebla)

En Perú
 Teatro Segura o Teatro Principal Manuel A. Segura, en la ciudad de Lima;

En Venezuela
 Teatro Principal (Caracas)